Европско првенство у одбојци 1999. је било 21. по реду Европско првенство које се од 20. до 25. септембра одржавало у Италији. Титулу је освојила репрезентација Русије.

Групе

Први круг

Група А - Рим

Група Б – Перуђа

Финални круг

5.–8. место 
 Место одигравања: Рим

5.–8. место

1.–4. место 
 Место одигравања: Рим

1.–4. место 

{| width=95%
|- align=center
|  2° место75п  Хрватска
| Победник Европског првенства у одбојци за жене 1999. 150п  Русија3° титула| 3° место75п  Италије
|} 
 Коначан пласман 

 Награде 
 Најкориснији играч:   Евгенија Артамонова

 Најбољи поентер:   Барбара Јелић

 Најбољи нападач:   Елизавета Тишченко

 Најбољи блокер:   Елизавета Тишченко

 Најбољи сервер: '''  Ева Ковалковска

Спољашње везе 
 Резултати 

Европска првенства у одбојци за жене
Одбојка у Италији
Одбојка у 1999.
Спорт у Риму